Бенжамен Стамбули (; родился 13 августа 1990 года, Марсель, Франция) — французский футболист, полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор». 

Сын франко-алжирского футболиста турецкого происхождения Анри Стамбули.

Карьера 
3 марта 2010 года Стамбули подписал контракт с клубом «Монпелье», а 8 августа того же года дебютировал в матче против «Бордо». Кроме клубных игр, Бенжамен ещё выступал и за молодёжную сборную Франции.

19 июля 2015 года перешёл в «Пари Сен-Жермен» за 9 миллионов евро.

Летом 2016 года перешёл в Шальке 04.

Летом 2019 года был назначен капитаном команды, так как носивший до этого повязку голкипер Ральф Ферманн ушёл в аренду в «Норвич Сити». Но позже его обязанности на себя принял голкипер Александер Нюбель, Бенжамен же стал вице-капитаном.

Достижения 
 «Монпелье»
 Лига 1: 2011/12

 ПСЖ
 Лига 1: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка французской лиги : 2015/16
 Обладатель Кубка Франции: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Шальке 04»